Romettesi – abitanti di Rometta
Romettesi – abitanti di San Cono (Rometta)